Дискография советской рок-группы «ДК».

Официальная дискография 
Дискография группы фиксируется магнитоальбомами, поскольку группа существовала только в советское время (с 1980 по 1990 год). Всего официально вышло 40 магнитоальбомов, после распада группы выходили переиздания альбомов на CD и винилах.

Оригинальные магнитоальбомы 
Основная информация о дискографии в магнитоальбомах взята с официального сайта группы.

Студийные альбомы (CD) 
Представляют собой переиздания советских магнитоальбомов в CD-варианте или компиляции-сборники из 2 CD, на которых содержатся программы двух разных альбомов.

Кассетные релизы (MC) 
Переизданные альбомы на MC студией «Колокол» в 1996—1997 годах.

Антология «Legacy» 
В 2006 году студией «SS Records» (входит в дистрибуцию Sintez) была предпринята попытка выпустить серию «полных» альбомов группы «ДК» с обновлёнными и отреставрированными версиями старых композиций группы (1981—1989 годов), куда вошло немало из неопубликованного ранее материала. Серию новых альбомов условно назвали «Legacy», в результате в 2006—2010 годах вышло 9 альбомов в диджипаках, каждый из которых имел собственную музыкальную и концептуальную программу. Таким образом, это издание представляет собой публикацию наследия группы «ДК» в формате «собрания сочинений», впрочем, отнюдь не полного.

Альбомы и сборники, не включённые в официальную дискографию

Изданное за рубежом

Индивидуальные записи

Примечания 

ДК
ДК